Макс и Шред () — канадский телесериал канала Nickelodeon, который впервые был показан 6 октября 2014 года в США. 25 февраля 2015 года сериал был продлён на второй сезон, который вышел в эфир 21 марта 2016 года на канале Nicktoons в США.

Сюжет 

Могут ли поладить между собой крутой сноубордист Макс и гениальный ученый Элвин? Первый сходит с ума по горным спускам, второй не замечает ничего вокруг, погруженный с головой в одну из своих заумных книг. Первый обожает прогулки и вечеринки, второй вечно занят своими изобретениями. Но, несмотря на все различия, их объединяет крепкая дружба. Вместе они справляются с любыми проблемами!

В ролях 
 Джонни Грей — Макс Эшер
 Джейк Гудман — Элвин «Шред» Экерман
 Саара Чодри — Джилл «Хауи» Финч
 Эмилия МакКарти — Эбби Экерман
 Шиван Мёрфи — Диана Экерман
 Жан-Мишель Легаль — Ллойд Экерман

Эпизоды

Трансляция 
Телесериал транслируется в Канаде на канале YTV, в США - на Nickelodeon и Nicktoons, в России - на Nickelodeon. В Австралии показ стал идти с 17 января 2015 года на телеканале Nickelodeon.

Ссылки 
 

Программы телеканала Nickelodeon
Программы телеканала YTV
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы-ситкомы Канады
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Nickelodeon
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Колорадо